Máximo González ha vinto l'ultima edizione del 2015 ma ha scelto di non partecipare.

In finale Francisco Comesaña ha sconfitto Mariano Navone con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Juan Pablo Ficovich (semifinale)
  Francisco Comesaña (campione) 
  Nicolás Mejía (primo turno)
  Gonzalo Villanueva (primo turno)

  Nick Hardt (quarti di finale) 
  Malek Jaziri (primo turno) 
  Facundo Juárez (secondo turno) 
  Nicolás Álvarez (primo turno)

Qualificati 

  Naoki Nakagawa (primo turno)
  Guido Andreozzi' (secondo turno, ritirato)
  Francisco Tomás Geschwind (primo turno)

  Mateo Nicolás Martínez (primo turno) 
  Leonardo Aboian (primo turno) 
  Tomás Farjat (primo turno)

Wildcard 

  Alex Barrena (secondo turno)
  Lautaro Midón (secondo turno)

  Luciano Tacchi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Corrientes Challenger 2022